Faux Mouvement peut faire référence à :

Au cinéma 
 Faux Mouvement, le titre français du film allemand Falsche Bewegung, réalisé par Wim Wenders en 1975 ;
 Un faux mouvement, le titre français du film américain One False Move, réalisé par Carl Franklin et sorti en 1992.

Autres 
 Faux Mouvement, le nom d'un centre d’art à Metz, créé en 1983.
 Un faux mouvement, est un mouvement supposé incorrect du corps.

Homonymie de titre